Chun — обозначение имени биолога-систематика, используемое при цитировании названий описанных им организмов.

Может соответствовать следующим персоналиям:
 Чэнь Хуаньюн (; 1890—1971) — китайский ботаник
 Кун, Карл (; 1852—1914) — немецкий биолог, специализировался на изучении головоногих и планктона